Lethem bezeichnet:
 Lethem (Guyana), eine Stadt in der Region Upper Takutu-Upper Essequibo in Guyana

Familienname:
 Circé Lethem (* 1976), belgische Schauspielerin
 Gordon James Lethem (1886–1962), britischer Verwaltungsangestellter, Gouverneur der British Leeward Islands 1936 bis 1941, Gouverneur von Guyana 1941 bis 1947
 Jonathan Lethem (* 1964), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Latham
 Letham